Duponchel peut faire référence à :
 Adolphe Duponchel (1821-1903), ingénieur français ;
 Charles-Edmond Duponchel (1804-1864), architecte, officier français ;
 Henri Duponchel (1794-1868), directeur de l'Académie royale de musique, dessinateur de costumes, décorateur de théâtre ;
 Jacques Duponchel (1630?-1685), compositeur et organiste français ;
 Philogène Auguste Joseph Duponchel (1774-1846), militaire et entomologiste français.

Patronyme français